Az alábbi lista azon versenyzők nevét tartalmazza, akik a FIA Formula–1 világbajnokságba számító nagydíjat nyertek. Az indianapolisi 500-as versenyeken elsőként célba érők is fel vannak tüntetve, ugyanis a tengerentúli futam 1950 és 1960 között a bajnokság részét képezte. Európai autóversenyzők ezen eseményen nem vettek részt (kivéve Alberto Ascarit, aki 1952-ben Ferrarijával elindult a futamon, de az elején kiesett), ezért Indianapolisban kizárólag amerikaiak nyertek.

Az abszolút csúcsot a brit Lewis Hamilton tartja, aki pályafutása alatt 103 nagydíjon állhatott a dobogó legfelső fokára. A 2021-es szezonnal bezárólag a 770 versenyzőből, akik legalább egy versenyen indultak, 111 különböző nagydíjgyőztes van.

A lap a 2021-es abu-dzabi nagydíj utáni állapotot mutatja. A jelenleg is aktív pilóták félkövérrel kiemelve.

Versenyzők szerint

Nemzetiség szerint

Legnagyobb különbség az első és az utolsó győzelem között

Jegyzetek 

Formula–1
Autóversenyzés témájú listák